Il Val di Cornia rosato è un vino DOC la cui produzione è consentita nelle province di Livorno e Pisa.

Caratteristiche organolettiche 
colore: rosato, rosato tenue, di limpidezza brillante
odore: vinoso delicato, più o meno fruttato
sapore: secco, fresco e gradevole

Produzione 
Provincia, stagione, volume in ettolitri
 nessun dato disponibile

Vini DOC della provincia di Livorno
Vini DOC della provincia di Pisa
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Sangiovese